Греческая антология (Anthologia graeca; Ἀνθολογία Ἑλληνική) — собрание лучшей греческой поэзии.

  — общее название для небольших греческих сборников, особенно эпиграмматических стихотворений, например:
 «Венок» (στέφανος, «венок»; ок. 60 г. до н. э.) — несохранившийся сборник поэта Мелеагра Гадарского; включал стихотворения 47 поэтов.
 Палатинская греческая антология (X век) — собрание античных и средневековых греческих эпиграмм византийского грамматика  из 15 книг.
 Планудова  (Anthologia Planudea; XIV век; изд. Флоренция, 1494) — сборник монаха Максима Пла́нуда в 7 книгах.

Примечания